Vroegere naam van Clermont-sous-Huy
 Vroegere naam (tijdens de Franse Revolutie) van Clermont-en-Argonne